Sant Joan de Déu (Montemor-o-Novo, Portugal, 1495 - Granada, 1550), religiós portuguès fundador de l'Orde Hospitalari
 Ermita de Sant Joan de Déu, ermita a la partida de la Cometa enmig d'una zona residencial 
 Estació de Finestrelles - Sant Joan de Déu
 Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, centre mèdic al passeig de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, municipi a tocar de Barcelona 
 Museu de l'església de Sant Joan de Déu, seu del Museu de Belles arts de Múrcia (Regió de Múrcia, Espanya) 
 Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, orde mendicant de l'Església Catòlica, fundat per Sant Joan de Déu 
 Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu, edifici a el Vendrell